een jongensvoornaam, zie Olivier
 Oliver (ridder), een personage
 Oliver (tractor), een Amerikaans tractormerk
 Oliver (chimpansee), een bekende chimpansee
 Oliver (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Oliver (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Oliver (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Oliver (zanger), een Amerikaanse zanger
 Oliver Twist, een roman van Charles Dickens
 Oliver! (musical), een Britse musical gebaseerd op Oliver Twist van Charles Dickens
 Oliver! (film), een film uit 1968 gebaseerd op de musical Oliver!
 s.Oliver, Duits modemerk
 Jamie Oliver, Brits kok
 MSC Oliver (schip, 2015), in 2015 het grootste containerschip ter wereld